„Ōyodo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Ōyodo” – krążownik lekki z okresu II wojny światowej
 „Ōyodo” (PS-68) – okręt patrolowy typu Kuma z lat 50. XX wieku
 „Ōyodo” (PM-93) – okręt patrolowy typu Bihoro z lat 70. XX wieku, ex-„Shinano”
 „Ōyodo” (DE-231 – fregata rakietowa (niszczyciel eskortowy) typu Abukuma z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów